Doddington steht für:

Orte in Großbritannien:

 Doddington (Cambridgeshire)
 Doddington (Cheshire)
 Doddington (Kent)
 Doddington (Lincolnshire)
 Doddington (Northumberland)
 Dry Doddington, Dorf in Lincolnshire
 Great Doddington, Dorf in Northamptonshire

Schiffe:
 Doddington (Schiff)

Siehe auch:

 Doddington Hall